

Geografische locaties 
 Livingstone (Zambia), de hoofdstad van de provincie Southern in Zambia 
 Livingstonewatervallen, een reeks watervallen in de benedenloop van de Kongostroom
 Nationaal park Livingstone, nationaal park in Zuidoost-Australië

Personen met de achternaam Livingstone 
 David Livingstone (1813-1873), Schots ontdekkingsreiziger
 Doug Livingstone (1898-1981), Schots voetballer en voetbaltrainer
 Ken Livingstone (1945), Brits politicus
 Alexis Livingstone, later Baruti Kandolo Lilela of Barly Baruti (1959), Congolees stripauteur

Zie ook 
 Livingston
 Living Stone

Engelse achternaam
Schotse achternaam